Ломовое — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Архангельская область 
 Ломовое — посёлок в Плесецком районе.

Липецкая область 
 Ломовое — село в Чаплыгинском районе.

Орловская область 
 Ломовое — село в Залегощенском районе.

Тверская область 
 Ломовое — деревня в Лихославльском районе.

Гидроним 
 Ломовое — озеро в Плесецком районе Архангельской области.

Другое 
 Ломовое — станция Северной железной дороги в Архангельской области